Ураясу (Тіба)
Ураясу (Тотторі)